August Starzeński (1836–1886) – ziemianin galicyjski, polityk konserwatywny
 August Starzeński (1889-) – oficer kawalerii Wojska Polskiego